Didi se poate referi la:

 Didi Spiridon - deputat român
 Valdir ”Didi” Pereira - fost fotbalist și antrenor brazilian
 Cleidimar Magalhães Silva - fotbalist brazilian poreclit Didi